Каспарини:

 Каспарини, Адам Готлоб (Адам Готтлоб Каспарини, Адам Готлиб Каспарини; ; 1715—1788) — немецкий органостроитель XVIII века; сын Адама Орацио Каспарини.
 Каспарини, Адам Орацио (Адам Горацио Каспарини, ; 1674—1745) — немецкий органостроитель, сын Эудженио Каспарини и отец Адама Готлоба Каспарини.
 Каспарини, Эудженио (Евгений Каспарини, Иоганн Каспар Каспарини; ; 1623—1706) — итальянский (немецкого происхождения) органостроитель; отец Адама Орацио Каспарини.